I bitwa pod Mińskiem Mazowieckim – bitwa stoczona 26 kwietnia 1831 podczas powstania listopadowego
 II bitwa pod Mińskiem Mazowieckim – bitwa stoczona 14 lipca 1831 podczas powstania listopadowego
 Bitwa o Mińsk Mazowiecki (1920) – bitwa stoczona 17 sierpnia 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej
 bitwa pod Mińskiem Mazowieckim (1939) – bitwa stoczona 13 września 1939 podczas kampanii wrześniowej